

Définition et étymologie 

Une vésicule désigne littéralement une petite vessie. Ce mot provient du latin vesicula, tiré de vesica

Homonymes 
Une vésicule peut être :
 en médecine, une vésicule est une lésion de la peau ou d'une muqueuse ; voir aussi bulle, pustule, ulcération, phlyctène ;
 en géologie, une vésicule est une petite cavité que l'on trouve dans certaines roches volcaniques comme le basalte et qui est formée par le piégeage d'une bulle de gaz lors de la solidification de la roche ;
 en biologie cellulaire, une vésicule est un compartiment relativement petit, séparé du cytosol par au moins une bicouche lipidique (similaire à la membrane cytoplasmique) ; la cellule peut produire des types de vésicules particulières dont par exemple les ectosomes et exosomes ;
 en anatomie, la vésicule biliaire est un organe qui stocke la bile jusqu'à ce que le corps l'utilise pour la digestion ;
 en anatomie, la vésicule séminale est composée de deux glandes débouchant dans la prostate qui produisent un liquide riche en fructoses pour nourrir les spermatozoïdes.